Résultats détaillés du groupe A du Championnat d'Europe de football 2008.

Le groupe A comprend les équipes du Portugal, de Tchéquie, de Suisse et de Turquie. Toutes les rencontres sont disputées en Suisse, à Bâle et à Genève.

Le Portugal est qualifié après deux matchs (victoires contre la Turquie 2-0 et la Tchéquie 2-1). Lors de la dernière journée, au cours d'un match décisif, la Turquie parvient à remonter un handicap de deux buts pour s'imposer et éliminer la Tchéquie (3-2). La sélection suisse, éliminée dès la seconde journée, sauve l'honneur devant son public en battant le Portugal (2-0), premier du groupe.
Les équipes du Portugal et de la Turquie sont qualifiées pour les quarts de finale.

Classement 

Pts : points ; J : matchs joués ; G : matchs gagnés ; N : matchs nuls ; P : matchs perdus ; BP : buts pour ; BC : buts contreDiff : différence de buts.

Résumé des matchs 

 Première journée
 7 juin : la Suisse fait preuve de malchance, notamment avec la blessure au genou du meneur de jeu et meilleur buteur Alexander Frei pendant le match. Elle se crée pourtant plus d'occasions que son adversaire. Malgré cela, la sélection tchèque marque un but décisif () par son numéro 10, Václav Svěrkoš, qui venait de remplacer Jan Koller. La sélection helvète a eu d'autres possibilités dans ce match très serré, pour preuve le tir détourné par le poteau. Petr Čech réussit donc à garder ses cages inviolées. Suisse 0, Tchéquie 1.
 7 juin : lors du match Portugal - Turquie, le défenseur central lusitanien Pepe marque un premier but qui est refusé pour une position de hors-jeu sur une tête en début de match avant d'ouvrir le score à la  minute à la suite d'un une-deux avec l'attaquant de la seleçao Nuno Gomes. Raúl Meireles scelle la victoire de l'équipe entraînée par Luiz Felipe Scolari pendant les arrêts de jeu de la rencontre. À noter que trois tirs de l'équipe portugaise ont buté sur le poteau (Ronaldo une fois, Nuno Gomes deux fois). Portugal 2, Turquie 0. Classement : Portugal et Tchéquie 3 pts, Suisse et Turquie 0.
 Deuxième journée
 11 juin : les deux vainqueurs de la première journée, le Portugal et la Tchéquie s'affrontent. Le Portugal l'emporte 3-1, cette victoire lui permettant non seulement d'être déjà qualifié pour les quarts de finale mais également d'être assuré de la première place du groupe en raison des critères de départage particuliers de l'UEFA.
 11 juin : la deuxième rencontre oppose les équipes qui ont perdu leur premier match (la Suisse et la Turquie). La Turquie s'impose face à la Suisse (2-1) dans des conditions difficiles avec un terrain gorgé d'eau et conserve toutes ses chances de qualification, contrairement à la Suisse qui, à domicile, est la première équipe assurée de voir son parcours s'arrêter au premier tour de la compétition.
 Troisième journée
 15 juin : le match entre la Tchéquie et la Turquie est décisif pour la qualification en quarts de finale. Malgré un avantage de deux buts des Tchèques, la Turquie s'impose 3 - 2 en inscrivant 3 buts dans le dernier quart d'heure et se qualifie pour les quarts de finale.
 15 juin : dans le second match sans véritable enjeu entre une équipe déjà éliminée et une déjà qualifiée, la Suisse sort la tête haute en l'emportant 2 - 0 face au Portugal. Le match signe le retrait de Kobi Kuhn et de Pascal Zuberbühler de la Nati. Cette victoire est une vraie reconnaissance et l'émotion se ressent sur la galerie photo du match.

Première journée

Suisse - Tchéquie 

Homme du match :
 Tomáš Ujfaluši

Portugal - Turquie 

Homme du match :
 Pepe

Deuxième journée

Tchéquie - Portugal 

Homme du match :
 Cristiano Ronaldo

Suisse - Turquie

Troisième journée

Suisse - Portugal

Turquie - Tchéquie

Buteurs 
 3 buts

  Hakan Yakin

 2 buts

  Arda Turan
  Nihat Kahveci

 1 but
  Václav Svěrkoš
  Libor Sionko
  Jan Koller
  Jaroslav Plašil
  Pepe
  Raúl Meireles
  Deco
  Cristiano Ronaldo
  Ricardo Quaresma
  Semih Şentürk

Homme du match 
  Tomáš Ujfaluši contre la Suisse ()
  Pepe contre la Turquie ()
  Cristiano Ronaldo contre la Tchéquie ()
  Arda Turan contre la Suisse ()
  Hakan Yakın contre le Portugal ()
  Nihat Kahveci contre la Tchéquie ()

Notes et références

Liens externes 
  Site de l'UEFA consacré à l'Euro 2008

Championnat d'Europe de football 2008
Événement sportif à Bâle
Championnat d'Europe à Genève
Football à Bâle